Игровые спортивные значения ключевых шашистов и шахматистов являются результатами карьеры

ФИДЕ игроки в международные шашки за всю историю 

Магнус Карлсен, Гарри Каспаров, Алиреза Фирузджа, Клод ( Клаус ) Фриззель Бладгуд ( Блутгутт ) III, Роберт Джеймс Фишер, Рихард ( Ричард ) Раппорт, Ян-Кшиштоф Дуда сверхрезультативные игроки.

ФМЖД игроки в международные шашки за всю историю 

Тёнис Сейбрандс и Пань Имин Эрнст Йохан ( Эрно ) Просман Арно Кордье сверхрезультативные игроки. А Марк Яковлевич Подольский имеет равное соотношение побед и ничьих.

Примечания

Ссылки 

 Chessgames
 Toernooibase.kndb